O nome Sinlaku foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:

 Tufão Sinlaku (2002) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 na escala de furacões de Saffir-Simpson que afetou a China.
 Tufão Sinlaku (2008) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 na escala de furacões de Saffir-Simpson que afetou o Taiwan, causando pelo menos 11 fatalidades.

Desambiguação